Franciaország
Château-Chinon (Campagne), település Nièvre megyében
Château-Chinon (Ville), település Nièvre megyében